Abadija ima više značenja:
 Abadija (Ankona)
 Abadija (Bjela)
 Abadija (Pezaro-Urbino)
 Abadija (Sijena)
 Abadija (Teramo)
 Abadija (Torino)
 Abadija (Vičenca)